Windkugel bezeichnet:

 die Äolipile
 ein historisches Luftgewehr, siehe Windbüchse
 einen Druckbehälter, siehe Windkessel